Марша́н ( – укр. "торговець") — французьке прізвище.

 Ґі Маршан ( 22.5.1937) — французький музикант, співак, актор.
 Жиль Маршан ( 18.6.1963) — французький сценарист та кінорежисер.
 Луї Маршан (1669–1732) — французький композитор, клавесиніст, органіст.
 Алекс Больє-Маршан (1994) — канадський фристайліст.
 Леон Маршан — французький плавець. 
 Максим Ле Маршан — французький футболіст, захисник клубу «Страсбур». 
 Колетт Маршан — французька балерина та кіноакторка. 

Французькі прізвища